Linear A er en skrifttype der forbindes med den minoiske fra den græske bronzealder og er fundet på Kreta. Linear A skal ikke forveksles med de kretiske hieroglyffer, der eksisterede på Kreta samtidig med Linear A. De to skrifttyper deler dog talsystem. Skrifttypen forsvandt i forbindelse med de minoiske paladsers ødelæggelse, som menes at have fundet sted ca. 1450 f.v.t.

Linear A blev afløst af Linear B, hvis skrifttegn er udviklet fra Linear A. Modsat Linear B er Linear A ikke dechifreret.

Se også 
 Filologi
 Minoisk civilisation

Ikke dechifrerede skriftsystemer
Minoisk kultur